Rackelmann ist der Familienname von:
 Michael Rackelmann († um 1609), deutscher Pädagoge 
 Kurt Rackelmann (1910–1973), deutscher Schauspieler